Yule steht für:

 Julfest, ein nordeuropäisches Fest der Wintersonnenwende
 Yules Index, statistischer Messwert zur Standardisierung von Textanalysen
 Yule-Marmor, ein Marmorvorkommen bei Marble (Colorado), Vereinigte Staaten
 Yule-Walker-Gleichungen
 Yule-Insel, in der Central Province, Papua-Neuguinea

Familienname:

 Daniel Yule (* 1993), Schweizer Skirennläufer
 Doug Yule (* 1947), US-amerikanischer Rockmusiker
 George Udny Yule (1871–1951), schottischer Statistiker
 Henry Yule (1820–1889), schottischer Orientalist
 Ian Yule (1931–2020), britischer Soldat und Schauspieler

 Paul Yule (* 1947), US-amerikanischer Archäologe
 Richard Yule (* 1950), schottischer Tischtennisspieler und -trainer

Siehe auch:
 Jule
 Yul